The Guardian  é um filme americano de 1990, do gênero horror, dirigido por William Friedkin, com roteiro de Stephen Volk, Dan Greenburg e do próprio diretor baseado no livro The Nanny, de Dan Greenburg.

Filmes de terror dos Estados Unidos
Filmes baseados em romances de autores dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1990
Filmes dirigidos por William Friedkin
Filmes ambientados em Los Angeles
Filmes baseados na mitologia greco-romana
Babás em filmes